А́лвиш (чаще Алвеш, ):

 Алвиш, Витор (1935—2011) — португальский государственный, политический и военный деятель, активный участник и один из лидеров «Революции гвоздик»
 Алвиш ди Карвалью, Адериту Валдемар (род. 1981) — ангольский футболист, полузащитник кипрского «Олимпиакоса» из Никосии.
 Алвиш, Жозе Антониу— ангольский работорговец XIX века.
 Алвиш, Жуан (род. 1980) — португальский футболист, полузащитник.
 Алвиш, Нито (1945—1977) — ангольский коммунистический политик, член руководства МПЛА.
 Алвиш Гомиш, Даниел Мигел (род. 1983) — португальский футболист.
 Алвиш ди Карвалью, Адериту Валдемар (род. 1981) — ангольский футболист.